Ајланд има више значења:
 Округ Ајланд (Вашингтон)
 Ајланд (Кентаки)